Сър Тери Пратчет () е британски писател, най-продаваният автор във Великобритания през 90-те години на XX век.

Най-известен е със серията си от комични фентъзи романи за Света на Диска. До декември 2007 г. е продал 55 милиона книги по света с преводи на 36 езика. Пратчет е вторият най-четен автор във Великобритания и седмият най-четен неамерикански автор в САЩ. През 2001 г. печели медала Карнеги за романа си „Изумителният Морис и неговите образовани гризачи“.

Тери Пратчет е офицер на Британската империя от 1998 г. и рицар-бакалавър от 2009 г. заради приноса си към литературата.

Биография 
Роден е в селото Форти Грийн, което сега е част от Бейкънсфийлд, графство Бъкингамшър, Великобритания на 28 април 1948 година. От 1959 г. учи във висше техническо училище в Уайкъмб. Неговият първи разказ „The Hades Business“ е публикуван в училищното списание през 1961 г., а през 1963 година – в професионално издание. След това напуска училище и се заема с журналистика. Неговият първи роман „Килимените хора“ (The Carpet People) е публикуван през 1971 година. Първата книга от поредицата „Светът на Диска“ (Discworld) – „Цветът на магията“ („The Colour of Magic“) излиза през 1983 година. Оттогава издава средно по две книги на година.

Романът „Пирамиди“ е награден с британската награда за фентъзи. През 1998 г. е отличен от английската кралица заради постижения в литературата.

На 11 декември 2007 г. той публично обяви, че страда от ранен стадий на болестта на Алцхаймер. По-късно прави сериозно дарение на Тръста за изследване на болестта и заснема предаване за телевизия БиБиСи, проследяваща опита му с болестта.

След дълга борба с Алцхаймер авторът умира на 12 март 2015 г. в дома си, заобиколен от семейството си.

Библиография

Поредица „Светът на Диска“

Сборници за Света на Диска

Описания и допълнителни книги за Света на Диска

Детски книги за Света на Диска

Детски илюстровани книги от Света на Диска

Комикси за Света на Диска

Поредица за номите

Поредица за Джони Максуел

Поредица за Дългата земя (в съавторство със Стивън Бакстър)

Други романи

Разкази 
 1963 – The Hades Business
 1987 – Twenty Pence with Envelope and Seasonal Greetings
 1988 – Final Reward
 1988 – Sphinx
 1989 – Turntables of the Night
 1990 – World Enough of Time
 1990 – Hollywood Chickens
 1992 – Troll Bridge („Мостът на трола“)
 1993 – Theatre of Cruelty
 1998 – The Sea and Little Fishes

Сборници 
 2004 – Once More, with Footnotes;
 2014 – A Slip of the Keyboard („Kлавиатурна грешка“) – сборник речи, статии и есета.
 2014 – Dragons at Crumbling Castle („Дракони в порутения замък“) – сборник детски фентъзи разкази.
 2016 – The Witch's Vacuum Cleaner („Прахосмукачката на вещицата“) – сборник детски фентъзи разкази.
 2017 – Father Christmas's Fake Beard („Фалшивата брада на Дядо Коледа“) – сборник детски фентъзи разкази.
 2020 – The Time-travelling Caveman („Пещерният човек, който пътуваше във времето“) – сборник детски фентъзи разкази.

Пиеси 
 2005 – Going Postal: Stage Adaptation
 2005 – Jingo: Stage Adaptation
 2006 – Terry Pratchett's Hogfather: The Illustrated Screenplay
 2008 – Sourcery: The Illustrated Screenplay
 2009 – Nation: The Play (with Mark Ravenhill)

Илюстрирани книги 
 2007 – The Illustrated Wee Free Men

Non-fiction 
 2007 – Lu-Tze's Yearbook of Enlightenment (with Stephen Briggs)
 2007 – The Wit and Wisdom of Discworld

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на Тери Пратчет
 Биография на Пратчет в Starlighter.info 
  Сайт на Тери Пратчет и Пол Кидби
 Тери Пратчет Информационен сайт, съдържащ информация за всички издадени на български книги на автора и представяне на по-известните персонажи

 
Британски писатели фантасти
Английски фентъзи писатели
Английски детски писатели
Английски атеисти
Починали от болестта на Алцхаймер